Aguascalientes se poate referi la:

 Aguascalientes (stat Mexic), unul din cele 31 de state federale ale Mexicului
 Aguascalientes (oraș), un oraș, capitala statului omonim
 Aguascalientes (râu), un râu din statul omonim